Die Provinz Viipuri (, ) war von 1812 bis 1945 eine Provinz (lääni/län) Finnlands in der historischen Landschaft Karelien. Sie hatte Viipuri/Viborg (heute russisch Wyborg) als Hauptstadt und umfasste die heutige Landschaft Südkarelien, den östlichen Teil von Kymenlaakso sowie die damals zu Finnland gehörigen Gebiete auf der Karelischen Landenge und nördlich des Ladogasees (sog. Ladoga-Karelien).

Während der Zugehörigkeit Finnlands zu Schweden hatte es von 1634 bis 1721 bereits eine Provinz Viipuri-Savonlinna (Viborgs och Nyslotts län) gegeben. Das Gebiet der späteren Provinz Viipuri fiel 1721 bzw. 1743 an Russland. Nachdem auch das restliche Finnland 1809 an Russland gefallen war, wurde das sogenannte Altfinnland 1812 dem neu gegründeten autonomen Großfürstentum Finnland angegliedert und in die Provinz Viipuri umgewandelt. Nach Ende des verlorenen Winterkriegs musste Finnland 1940 den Großteil der Provinz Viipuri samt der Stadt Viipuri an die Sowjetunion abtreten. Im Fortsetzungskrieg eroberte Finnland das Gebiet 1941 zwischenzeitlich zurück, trat es aber 1944 endgültig ab. Infolgedessen wurden die auf finnischer Seite verbliebenen Teile der Provinz Viipuri 1945 in die Provinz Kymi umgewandelt.

Literatur 
 
 Walentin Janin u. a.: Otetschestwennaja istorija: istorija Rossii s drewneischich wremen do 1917 goda. Band 1. Bolschaja Rossijskaja enziklopedija, Moskau 1994, ISBN 5-85270-076-2, S. 486–487 (russisch).

Ehemalige Provinz (Finnland)
Gouvernement im Großfürstentum Finnland